Kissaviarsuk bezeichnet:
 Kissaviarsuk (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kissaviarsuk (Berg, Qaanaaq), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland